Ayrault es un apellido francés. Puede referirse a:
 César Napoleón Ayrault (1921-1973), político y abogado argentino;
 Jean-Marc Ayrault (n. 1950), político socialista francés y primer ministro entre 2012 y 2014;
 Theodore Ayrault Dodge (1942-1909), oficial de la Unión en la Guerra de Secesión estadounidense.